José Luis Aliaga Jiménez (Pamplona, 1966) es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Zaragoza. Ha sido, además, Profesor Visitante en la Universidad Nacional de San Luis (Argentina) y ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades españolas y extranjeras. Su trayectoria investigadora se ha desenvuelto hasta la fecha en dos vertientes, principalmente. De una parte se ha ocupado de las relaciones entre la lengua y el género (crítica feminista del lenguaje o lingüística feminista). De otra se ha adentrado en la teoría e historia de la lexicografía y en la historiografía lingüística, ámbitos en los que ha dedicado especial atención al espacio lingüístico aragonés.

Obra (libros) 

El léxico aragonés en el Diccionario de Autoridades (Real Academia Española), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994.

Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll (1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio, Zaragoza, Libros Pórtico, 1999 (en coautoría con M.ª Luisa Arnal Purroy).

Aspectos de lexicografía española. El léxico aragonés en las ediciones del diccionario académico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000.

Delia Esther Suardiaz, El sexismo en la lengua española, Zaragoza, Libros Pórtico, 2002. Edición y traducción de José Luis Aliaga Jiménez. Estudio preliminar de Elvira Burgos Díaz y José Luis Aliaga Jiménez.

La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance y perspectivas, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución «Fernando el Católico», 2003. Edición de M.ª Antonia Martín Zorraquino y José Luis Aliaga Jiménez.

Juan Moneva y Puyol, Vocabulario de Aragón, Zaragoza, Xordica-Prensas Universitarias de Zaragoza-Institución «Fernando el Católico», 2004. Edición y estudio de José Luis Aliaga Jiménez.

José Siesso de Bolea, Borrador de un diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, Gara d'Edizions-Prensas Universitarias de Zaragoza-Institución «Fernando el Católico», 2008. Edición y estudio de José Luis Aliaga Jiménez.

El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011 (en coautoría con María Pilar Benítez Marco).

Las lenguas de Aragón en el primer tercio del siglo veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Gara d'Edizions-Prensas Universitarias de Zaragoza-Institución «Fernando el Católico», 2012.

Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradición oral, Zaragoza, Gara d'Edizions-Prensas Universitarias de Zaragoza-Institución «Fernando el Católico», 2012.

Refranes de Aragón, Zaragoza, Gara d'Edizions-El Periódico de Aragón, 2013.

María Antonia Martín Zorraquino. Filología, gramática, discurso. Artículos escogidos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Dpto. de Lingüística General e Hispánica-Universidad de Zaragoza, 2014. Edición de José Luis Aliaga Jiménez et alii.

Lenguaje inclusivo con perspectiva de género, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2018 [publicación en línea: https://www.aragon.es/documents/20127/186069/Lenguaje+inclusivo+con+perspectiva+de+género/ca98fdb6-0d4c-563a-7f54-2ef933d5a60d?t=1549448641684].

Lingüistas de España
Escritores en español del siglo XX
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Nacidos en Pamplona